Carl Henriksson kan avse:
 Carl Henriksson Horn af Kanckas
 Karl Henriksson – kristdemokratisk politiker
Karl Henriksson – svensk ishockeyspelare

Se även
Carolus Henrici